Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1935 bestod av 8 lag, och HPS Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1935 i Finland
Fotbollssäsongen 1935
1935